Патрисия Бредин (; род. 1935) — британская певица и актриса, известна тем, что выступила на Евровидении 1957 года и была самой первой представительницей Великобритании.

Евровидение 
3 марта 1957 года представляла Великобританию на Евровидении-1957 с песней «All». Там она заняла 7-е место, набрав 6 баллов. Её песня — одна из самых коротких на Евровидении (1:52).

Личная жизнь 
В 1964 году она вышла замуж за певца Ивора Эммануэля.. Они развелись через два года. Детей не было. Во второй раз она вышла за канадского бизнесмена Чарльза МакКаллоха, но он умер во время медового месяца.

Карьера 
Патрисия играла роль Молли, островной девушки, в оригинальном составе мюзикла «Свободный как воздух» в 1957 году. В 1959 году она снялась в британском комедийном фильме «Слева направо и в центре» с Иэном Кармайклом.

Фильмография 
 Left Right and Centre (1959)
 The Bridal Path (1959)
 Make Mine a Million (1959)
 Desert Mice (1959)
 The Treasure of Monte Cristo (1961)
 To Have and to Hold (1963)

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы Великобритании